Austin Watson (né le  à Ann Arbor, dans l'État du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur issu des États-Unis, il se joint à un club canadien, les Spitfires de Windsor, pour la saison 2008-09. Il aide son club à remporter le titre de la Ligue de hockey de l'Ontario. Les Spitfires méritent ainsi le droit de concourir pour la Coupe Memorial. Ces derniers remportent le titre mais Watson n'y joue aucune partie.

La saison suivante, il passe aux mains des Petes de Peterborough en fin de saison. Il remporte la même année une médaille d'or lors du Championnat du monde moins de 18 ans.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009 ||Spitfires de Windsor ||LHO ||63 ||10 ||19 ||29 ||41 ||20 ||0 ||3 ||3 ||15
|-
|2009-2010 ||Spitfires de Windsor ||LHO ||42 ||11 ||23 ||34 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Petes de Peterborough ||LHO ||10 ||9 ||11 ||20 ||8 ||4 ||2 ||0 ||2 ||2
|-
|2010-2011 ||Petes de Peterborough ||LHO ||68 ||34 ||34 ||68 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2011-2012 ||Petes de Peterborough ||LHO ||32 ||14 ||19 ||33 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Knights de London ||LHO ||29 ||11 ||24 ||35 ||14 ||19 ||10 ||7 ||17 ||10
|-
| 2012 || Knights de London || C. Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||2 ||3 ||5 ||0
|-
| 2012-2013|| Admirals de Milwaukee || LAH ||72 ||20 ||17 ||37 ||22 || 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2012-2013|| Predators de Nashville || LNH ||6 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2013-2014 || Admirals de Milwaukee || LAH || 76 || 22 || 24 || 46 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2014-2015 || Admirals de Milwaukee || LAH || 76 || 26 || 18 || 44 || 34 || - || - || - || - || - 
|-
|2015-2016 || Predators de Nashville || LNH || 57 || 3 || 7 || 10 || 32 || - || - || - || - ||-
|-
|2016-2017 || Admirals de Milwaukee || LAH || 3 || 1 || 0 || 1 || 9 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Predators de Nashville || LNH || 77 || 5 || 12 || 17 || 99 || 22 || 4 || 5 ||  9|| 28
|-
| 2017-2018 || Predators de Nashville || LNH || 76 ||14|| 5 || 19|| 123 ||13|| 	5 ||	3 ||8 ||12
|-
| 2018-2019 || Predators de Nashville || LNH || 37 || 7 || 9 || 16 || 39 || 6 || 1 || 1 || 2 || 6 
|-
| 2018-2019 || Admirals de Milwaukee || LAH || 2 || 4 || 0 || 4 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Predators de Nashville || LNH || 53 || 6 || 8 || 14 || 65 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2020-2021 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 34 || 3 || 7 || 10 || 40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||  || 

| 340 || 39 || 48 || 87 || 398 || 45 || 10 || 9 || 19 || 48

Internationales 

| 2010 ||align="left"|  États-Unis -18 ans ||align="left"| Championnat du monde -18 ans || 7 || 2 || 1 || 3 || 33 ||align="left"|''' Médaille d'or
|-
| 2012 || align=left| États-Unis junior || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 3 || 6|| 9 || 0 || align=left|

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ontario
2009 : remporte la coupe J.-Ross-Robertson avec les Spitfires de Windsor
Coupe Memorial
2009 : remporte la Coupe Memorial avec les Spitfires de Windsor

Notes et références 

Naissance en janvier 1992
Naissance à Ann Arbor
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Knights de London
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Champion de la Coupe Memorial
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sénateurs d'Ottawa